ou  peut faire référence à plusieurs œuvres :

 Chronicle, une compilation du groupe Creedence Clearwater Revival sortie en 1976 ;
 Chronicle, Vol. 2, une compilation du groupe Creedence Clearwater Revival sortie en 1986 ;
 Chronicle: The Complete Prestige Recordings 1951–1956, une compilation de Miles Davis sortie en 1988 ;
 Chronicle, un film américain réalisé par Josh Trank sorti en 2012.

 Chronicles, revue américaine créée en 1976 ;
 Chronicles, compilation du groupe Rush sortie en 1990 ;
 Chronicles, compilation du duo Jon and Vangelis sortie en 1994.